Chèvreville puede referirse a: 

 Chèvreville, comuna de Mancha.
 Chèvreville, comuna de Oise.